Magistralni put M25.3 steht für:

 eine Straße in Kosovo, siehe M-25.3
 eine Straße in Serbien, siehe Magistralni put M25.3 (Serbien)